Egon Jönsson (1921-2000) est un footballeur suédois.
 Egon Jönsson (1926-1985) est un footballeur suédois.